Steffensmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Steffensmeier (* 1977), deutscher Autor und Illustrator
 Heinrich Steffensmeier (1893–1951), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdL
 Janet M. Box-Steffensmeier (* 1965), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Sven Steffensmeier (* 1972), deutscher Fernsehproduzent und Regisseur